Quatre navires de l'United States Navy ont été nommés USS Ingraham :

l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et rayé des listes en 1936 ;
l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1941 et coulé en 1942 ;
l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1944 et vendu à la Grèce en 1971 ;
l', une frégate de classe Oliver Hazard Perry lancée en 1988 et retirée du service en 2014.

Ingraham